

Letteratura 
 Stabat Mater – preghiera cattolica del XIII secolo attribuita a Jacopone da Todi
 Stabat Mater – romanzo di Tiziano Scarpa del 2008

Arte
 Stabat Mater – rappresentazione artistica della Madonna ai piedi della croce di Gesù

Musica 
 Stabat Mater – melodia gregoriana strutturata in sequenza
 Stabat Mater – composizione di Luigi Boccherini
 Stabat Mater – composizione di Antonín Dvořák
 Stabat Mater – composizione di Giovanni Battista Pergolesi
 Stabat Mater – composizione di Francis Poulenc
 Stabat Mater – composizione di Gioachino Rossini
 Stabat Mater – composizione di Karol Szymanowski
 Stabat Mater – composizione di Giuseppe Verdi
 Stabat Mater – composizione di Antonio Vivaldi
 La Pietà - Stabat Mater – composizione di Nicola Piovani